Пуллінья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний захід від Парижа, 135 км на південь від Пуатьє, 31 км на південний захід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Пулліньяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пулліньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта